Choque (do inglês shock) pode referir-se a:

 Choque circulatório - situação médica de insuficiência circulatória, onde o sistema circulatório não consegue exercer suas funções de fornecer nutrientes, retirar substâncias nocivas e manter o equilíbrio dos gases sangüíneos.
 Choque elétrico - agressão física por corrente elétrica.
 Tropa de choque - corpo policial especializado em controle de multidões
 Choque - Tipo de indutor com enrolamento único

Desambiguação